Braslav může být:
Dolnopanonský kníže na konci 9. stol., viz Braslav Sávský
Slovan žijící v 9. stol., podle kterého byla podle některých (starších) teorií pojmenovaná Bratislava v 10. století (považovaný za identického s jistým významným Slovanem jménem Braslav uvedeným v knize darů Cividalského Evangeliáře vedle dolnopanonského Braslava), viz např. Dějiny Bratislavy
Město v Bělorusku, viz Braslaŭ